Kusabi est le  mini-album du groupe KAT-TUN, sorti sous le label J-One Records le  au Japon. Il sort en format CD et CD+DVD. C'est leur premier CD sans Koki Tanaka. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 12 semaines.

Liste des titres

Liens externes
  
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kat-tun
Album musical sorti en 2013